Dragonwyck ist
  der Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Weißer Oleander aus dem Jahr 1946 von Joseph L. Mankiewicz (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2002)
 Dragonwyck (Band), US-amerikanische Progressive-Rock-Band zu Beginn der 1970er Jahre